Leão — animal felino
 Leão (astrologia) — quinto signo do Zodíaco
 Leão (heráldica) — representação do animal em heráldica
 Leo — constelação também chamada Leão

Geografia 
 Leão (Espanha) — cidade
 Leão (província) — província espanhola, com capital na cidade de mesmo nome
 Reino de Leão — antigo reino situado no centro-noroeste da atual Espanha, com capital na cidade do mesmo nome
 León (México) — cidade
 Lyon — cidade francesa também chamada Lião em português
 Leão (Campos Novos) — distrito brasileiro no estado de Santa Catarina

Pessoas 
 Leão (faraó) — faraó do Egito do período pré-dinástico
 Leão de Constantinopla — patriarca grego ortodoxo de Constantinopla do 
 Gilberto Barros — apresentador de televisão brasileiro apelidado de Leão

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes